Девятовский — фамилия. Известные носители:
 Девятовский, Вадим Анатольевич — белорусский метатель молота.
 Девятовский, Максим Игоревич — российский гимнаст.